Кубок мира по конькобежному спорту 2011/2012 (официально ) — международный турнир по конькобежному спорту зимой 2011—2012 годов. Включал 7 этапов. Первый состоялся 18-20 ноября 2011 года в Челябинске, финал прошёл в Берлине 9-11 марта 2012 года.

Четвёртый этап в Солт-Лейк-Сити был чисто спринтерским (500 и 1000 м), а на пятом этапе в Хамаре прошли забеги только на длинных и средних дистанциях (1500, 3000 у женщин и 5000 у мужчин).

Впервые в рамках Кубка мира состоялись забеги в масс-старте, 15 кругов у женщин и 20 кругов у мужчин.

Также нововведением стали командные спринтерские забеги, в которых стартуют по три спортсмена в команде и бегут дистанцию три круга, после каждого круга один из участников прекращает бег и к финишу приезжает один участник. Командный спринт в Кубке мира был проведён в качестве показательной дисциплины.

Календарь 

Источник:

Квалификационный норматив 
Для участия в Кубке мира спортсмен должен выполнить определённый норматив на дистанции после 1 июля 2010 года.

Участники 
Квоты спортсменов от страны на каждой дистанции были сформированы по итоговым результатам Кубка мира 2010/2011 годов. Максимальная квота на одной дистанции — 5 спортсменов от страны.

Результаты 
В скобках после имени победителя указано, который по счёту этап Кубка мира был выигран

Мужчины

Женщины

Общий зачёт

Мужчины

Женщины

Зачёт на отдельных дистанциях 

Мужчины:

500 м

1000 м

1500 м

5000 и 10000 м

Командная гонка

Масс-старт 

Женщины:

500 м

1000 м

1500 м

3000 и 5000 м

Командная гонка

Масс-старт

Примечания

Ссылки 
 Кубок мира по конькобежному спорту 2011/2012 на официальном сайте Международного союза конькобежцев
 Трансляции этапов Кубка мира на ISU Skating Channel

Кубки мира по конькобежному спорту
2011 год в конькобежном спорте
2012 год в конькобежном спорте
Зимние виды спорта в сезоне 2011/2012